

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Jaszczurowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Mucharz
 Jaszczurowa – część wsi Gumniska w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Jaszczurowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa